Árkádia – az ókori Görögország egyik vidéke a Peloponnészosz félsziget középső részén
 Árkádia (Arcadia vagy Arcadia Aegypti) – Késő római-kori provincia Egyiptom középső részén
 Árkádia (Archadia, Arkadi) – Kolostorától híres egykori krétai város (Arkadi kolostor)
 Árkádia prefektúra, 2011-től Árkádia regionális egység – a mai Görögország második szintű önkormányzati egységeinek egyike megközelítőleg az ókori Árkádia területén
 Árkádia – a ókori illetve mítoszokban megjelenített Árkádia erősen idealizált, utópikus ábrázolása